Useldinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Useldinger (1904–1978), luxemburgischer Politiker
 Yvonne Useldinger (1921–2009), luxemburgische Politikerin und Widerstandskämpferin